La Delta Ethniki 2001-2002 è la 20ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2002-2003
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2002-2003

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2002-2003
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2002-2003

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2002-2003
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2002-2003

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2002-2003
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2002-2003

Play-off

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2002-2003

Risultati

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2001
Calcio nel 2002